Navnet Skovvangskolen forekommer flere steder:
 Skovvangskolen – Skovvangsvej 150 – Aarhus Kommune
 Skovvangskolen (Allerød) – Poppelvej 1 A – Allerød Kommune
 Skovvangskolen (Hammel) – Minervavej 5 – Hammel Kommune og fra 2007 Favrskov Kommune
 Skovvangskolen (Glostrup) – Egeskoven 27 – Glostrup Kommune (Nu sammenlagt med Glostrup Skole)